Gio Goudzand is een personage uit de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Gio Goudzand wordt gespeeld door Curt Fortin. Gio is spits bij Heros.

Overzicht 
Vanwege de knieblessure van Danny, komt Gio uit Duitsland om hem te vervangen tijdens zijn revalidatie. Hij wordt de spits van Heros, en bij zijn debuut in het shirt van Heros maakt hij gelijk een doelpunt, dus gaat men veronderstellen dat hij Danny's plaats gaat innemen.

Seizoen 2 
Zoals hierboven gezegd, komt Gio bij Heros voetballen. Hij speelt wedstrijden en hoort al snel thuis in het team, ten koste van Italo, Gio neemt zo ongeveer zijn sociale plek in het team. Ook met Danny kan hij het wel vinden en hij vraagt of Danny en Renske met hem uit willen gaan. Vanwege het strenge revalidatieproces kan Danny niet, maar Renske gaat wel mee. Ze hebben het leuk en zo begint er al iets te bloeien tussen hem en haar. Als Renske een toernooi organiseert voor verstandelijke gehandicapten op het strand komen er veel spelers van het team opdagen, waaronder Gio. Als Danny eerder naar huis gaat blijven Renske en Gio op het strand. Wanneer zij als enige nog op het strand zijn gaan ze met elkaar naar bed. Een aantal dagen later komt Renske erachter dat ze zwanger is, ze is meteen al bang dat het van Gio is, maar ze vertelt nog niets aan Danny. Gio krijgt te weten dat Renske zwanger is en vermoedt ook dat het van hem is. Als het kind, Levi, geboren wordt, is het een blank kind. Iedereen verneemt dat het kind van Danny is. Maar Gio ziet dat het kind steeds donkerder wordt, wat bij hem in zijn jeugd ook gebeurde. Het kind blijkt van Gio te zijn, waarop Danny en Renske uit elkaar gaan.

Seizoen 3 
Aan het begin van Seizoen 3 vraagt Gio of Renske bij hem wil gaan wonen en dat doen ze. Maar al snel wordt duidelijk dat Gio al een vriendin heeft, Shirley. Hij verbreekt hun relatie en gaat samenwonen met Renske. Niet lang daarna gaat Gio weer met Shirley wat doen, dit keer gaan ze naar zijn familie met Levi. Renske en Gio gaan uit elkaar, zij gaat terug naar haar geboorteplaats Zundert en hij gaat weer op zichzelf wonen. Ondertussen is er een kloof gekomen tussen Danny en Gio. Danny heeft intense haat gekregen voor Gio naar eigen zeggen omdat hij zijn vrouw heeft afgepakt. Gio heeft, zo lijkt het, geen haat voor Danny, maar helpt hem onbedoeld nog meer de grond in. Bijvoorbeeld zijn basisplaats wordt ingenomen door Gio. Een tijdje is het stil rond Gio, maar hij krijgt een relatie met Oksana. Oksana's man, Oleg, is op vakantie/expeditie, dus kunnen ze hun gang gaan. Maar Gio wil dat Oksana kiest voor hem of voor Oleg. Oksana is alleen bang voor Oleg om te zeggen dat ze met Gio verdergaat. Oleg zou namelijk in de Russische Maffia zitten. Uiteindelijk gaan ze toch uit elkaar en gaan Gio en Oksana samenwonen. Oleg heeft namelijk zijn zinnen gezet op Solange. Omdat Oksana geen werk heeft gaat ze akkoord met een voorstel om een realitysoap over haar en Gio te maken. Gio is hier niet blij mee en het plan wordt niet uitgevoerd. Het gaat zelfs zo ver dat hij de relatie verbreekt. Bij de trouwerij van Solange en Italo wordt duidelijk dat Gio een nieuwe vriendin heeft.

Trivia 
Het is mogelijk dat Gio de basisplaats van Danny definitief inneemt, omdat Danny door zijn knieblessure wellicht niet meer op Heros niveau kan voetballen.

Personage uit Voetbalvrouwen